peut se référer à :

Patronyme 
Takada est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1955-), illustratrice de bande dessinée japonaise ;
  (1987-), volleyeuse japonaise ;
  (1986-), joueur de basketball japonais ;
  (1951-), footballeur japonais ;
  (1939-), styliste japonais, créateur de la marque KENZO ;
  (1911-1998), acteur japonais né  ;
 , footballeur japonais ;
  (1962-), nom de ring 高田 延彦, lutteur japonais ;
 , dessinateur de bande dessinée japonais ;
  (1883-1972), sociologue japonais ;
  (1979-), footballeur japonais ;
  (1993-), doubleuse japonaise ;
  (1963-), mangaka japonais.

Toponyme 
 Bungotakada (豊後高田市), ville de la préfecture d'Ōita ;
 Le  à Takada (Niigata) :
 Le domaine de Takada, domaine féodal aujourd'hui à Takada (Niigata) ;
 La gare de Takada (高田駅), à Yamatotakada ;
 La gare de Yamato-Takada (大和高田駅) à Yamatotakada ;
 Takada (高田市), ancienne ville de la préfecture de Niigata ;
 Yamatotakada (大和高田市), ville de la préfecture de Nara.

Voir aussi